Les Villards-sur-Thônes

Homophones